Ешмаково — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Юкаменского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 186 м над уровнем моря.

Улицы:
 Дачная
 Логовая
 Школьная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 67 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района